Per Massart si può intendere:
 Joseph Lambert Massart (1811-1892) – violinista belga
 Curzio Massart (1907-1985) – anatomista italiano